L'apiculture est une activité ancienne et populaire. Chaque région a développé ses techniques et trouvé des mots qui lui sont propres pour exprimer ce qui tourne autour de l'abeille.

Le but de ce lexique est de regrouper les expressions ou mots liés à l'apiculture dans les langues régionales françaises ou langues européennes.

Lexique 
Abeille:
 Occitan - abelha

 
 Breton  - gwenan(enn)
Alsacien - Ehm ou Biene

A

Enfumer:
 Occitan - esfumar (verbe)
 Breton  - mogedan
Alsacien : ihnrauche

Ruche:
 Occitan - borna (nom m)
 Breton  - 
Alsacien : Stock

Rucher:
 Occitan - apièr
 Breton  - ruskeg
Alsacien : Ehmehaüsel - Bienehaüsel

Apiculture
Apiculturerégion